Byblis može označavati:
Byblis (Animalia), rod rakova iz porodice Ampeliscidae
Byblis (Plantae), biljni rod dvosupnica iz porodice Byblidaceae